USS Salem kan verwijzen naar een van de volgen de Amerikaanse marineschepen:

 USS Salem (1908) - verkennings-torpedobootjager
 USS Salem (1942) - mijnenlegger
 USS Salem (1949) - zware kruiser